Темина Санни (; ) — английская актриса индийского происхождения.

Биография 
Темина Санни родилась 6 сентября 1980 года в Кройдоне, Лондон. Её родители — Аиша и Ахмед Санни — гуджаратцы.

Окончила Лидский университет со степенью бакалавра. 

Актёрский дебют Темины состоялся в 2005 году. Она снималась в эпизодах многих английских и американских телесериалов, среди которых «Герои», «Морская полиция: Спецотдел», «Любовницы», «За пределами» и другие.

В 2015 году участвовала в озвучивании игры «The Order: 1886». Проходила кастинг на роль Кинвары в 6 сезон сериала «Игра престолов», но в итоге роль досталась израильской актрисе Ане Букштейн.

Фильмография

Примечания

Ссылки